Торо́н:
 Торон — замок крестоносцев на юге Ливана.
 Торон — историческое название радона-220, одного из нуклидов химического элемента радона.
 Торон (фр. Thauron) — коммуна во Франции.

Также:

 Торон I — комплексонометрический индикатор (бензол-2-арсоновая кислота-<1-азо-1>-2-оксинафталин-3,6-дисульфокислота), реагент для фотометрического определения тория, циркония, церия(IV).
 Торон II — комплексонометрический индикатор, реагент для фотометрического определения тория, циркония, урана(IV) и редкоземельных элементов.